Die 16. IBU-Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften fanden 2011 in der Vysočina Arena im tschechischen Nové Město na Moravě statt. Die Medaillen wurden in jeweils zwei Einzeldisziplinen bei den Männern und bei den Frauen sowie in einer Mixed-Staffel vergeben.

Erfolgreichster Teilnehmer war der nach einer Dopingsperre erst im Verlauf der Vorsaison zurückgekehrte russische Biathlet Dmitri Jaroschenko, der alle drei möglichen Titel gewann.

Wettbewerbe

Männer

Sprint 10 km 

Datum: Sonnabend, 24. September 2011, 15:20 Uhr
Es starteten 55 von 56 gemeldeten Athleten aus 18 Ländern. Ein Läufer beendete das Rennen nicht.

Das Rennen der Junioren gewann  vor  und .

Verfolgung 12,5 km 

Datum: Sonntag, 25. September 2011, 14:05 Uhr
Es starteten 49 von 55 qualifizierten Athleten. 20 Läufer beendeten wegen Überrundung das Rennen nicht.

Das Rennen der Junioren gewann  vor  und .

Frauen

Sprint 7,5 km 

Datum: Sonnabend, 24. September 2011, 14:20 Uhr
Es starteten alle 36 gemeldeten Athletinnen aus elf Ländern.

Das Rennen der Juniorinnen gewann  vor  und .

Verfolgung 10 km 

Datum: Sonntag, 25. September 2011, 13:05 Uhr
Es starteten 35 der 36 qualifizierten Athletinnen. 12 davon beendeten das Rennen als überrundete Starterin nicht.

Das Rennen der Juniorinnen gewann  vor  und .

Mixed-Staffel 2 × 6 km (Frauen) + 2 × 7,5 km (Männer) 

Datum: Donnerstag, 22. September 2011, 16:00 Uhr
Am Start waren alle neun gemeldeten Staffeln. Die drei letzten Staffeln beendeten ihre Rennen als überrundete Staffeln nicht.

Weblinks 
 Ergebnisse

2011
Biathlonveranstaltung 2011
Biathlonwettbewerb in Nové Město na Moravě